Yey bezeichnet:
 die nüchterne Variante eines enthusiastischen Ausrufs, siehe Yeah

Yey ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Yei (Südsudan), Stadt im Südsudan

YEY ist die Abkürzung für:
 Flughafen Amos, internationaler Flughafen von Amos (Québec), Kanada (IATA-Code)

yey ist die Abkürzung für:
 Yeyi, eine Sprache in Botswana (ISO-639-3-Code)

Abkürzung